Miejscowości w USA:
 Bullard – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cherokee
Gminy w USA:
 Bullard (ang. Bullard Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Bullard (ang. Bullard Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena